Al Ashfar est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ε Leonis ;
 μ Leonis.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire